Дениз Кроненберг (, 1 октября 1938, Торонто, пров. Онтарио, Канада — 22 мая 2020) — канадская художница по костюмам, сестра известного режиссёра и сценариста Дэвида Кроненберга (разработала костюмы к 13 фильмам брата) и мать режиссёра Аарона Вудли. Создала костюмы к многим известным фильмам, среди которых «Муха» (), «Рассвет мертвецов» (), «Обитель зла в 3D: Жизнь после смерти». Дениз Кроненберг не стало 11 июня 2020 года, о её смерти сообщил Дэвид Кроненберг.

Фильмография (художница по костюмам)

Награды и номинации 
 Премия «Сатурн» за лучшие костюмы
 1990 номинация — фильм «Связанные насмерть»
 Премия «Джини» за лучший дизайн костюмов
 1989 номинация — фильм «Связанные насмерть»
 1992 номинация — фильм «Обед нагишом»
 2003 номинация — фильм «Паук»
 2008 номинация — фильм «Порок на экспорт»
 2011 номинация — фильм «Обитель зла в 3D: Жизнь после смерти»
 2012 номинация — фильм «Опасный метод»

По данным IMDb

Примечания

Ссылки 
 http://www.filmreference.com/film/85/Denise-Cronenberg.html

Художники по костюмам Канады